L'Homme qui assassina peut faire référence à :
 L'Homme qui assassina, un roman de Claude Farrère paru en 1906 ;
 L'Homme qui assassina, un film muet sorti en 1913 ;
 L'Homme qui assassina (The Right to Love), un film muet de George Fitzmaurice, sorti en 1920 ;
 L'Homme qui assassina, un film de  Curtis Bernhardt et Jean Tarride sorti en 1931.